Prospekt může být:

 prospekt – rovná široká ulice, hlavní třída, zejména v Rusku (neboli bulvár)
 synonymum pro slovo leták, brožura – drobná účelová tiskovina
 průčelí varhan
 dobrý výhled, pěkný rozhled, dálkový pohled, průhled na nějaký významný objekt nacházející se v dálce

Externí odkazy